Севский полк, укороченное наименование в различный период времени, формирований Русского войска и Армии:
 Севский полк — военно-административное территориальное образование (разряд) Русского царства, сложившееся в конце 1650-х годов, с военно-административным центром в городе Севск.
 Севский полк — наименование, в отдельный период времени, конного полка (1-й Севский драгунский полк) Русской Армии.
 Севский полк — армейское пехотное формирование (воинская часть, пехотный полк) Вооружённых сил Российской империи.
 Севский резервный пехотный полк — резервный пехотный полк, позже переименован в Тамбовский пехотный полк.